La Grande Farandole est le titre de plusieurs œuvres :
 La Grande Farandole, film de Henry C. Potter (1939)
 La Grande Farandole, émission de télévision de Maritie et Gilbert Carpentier.

Homonymie de titre